И́горь Плато́нович Деми́дов ( — 20 октября 1946, Париж) — русский журналист и общественно-политический деятель, член IV Государственной Думы от Тамбовской губернии.

Биография 
Происходил из рода Демидовых: отец Платон Александрович Демидов (17.09.1840—07.10.1892) — судебный деятель; действительный статский советник; почётный попечитель Нижегородского дворянского института (похоронен на Шуваловском кладбище). По материнской линии был внуком составителя «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля.

Окончил Демидовский юридический лицей в Ярославле и юридический факультет Московского университета (1899). В студенческие годы собирался принять монашество в Оптиной Пустыни.

Женившись на Екатерине Юрьевне Новосельцевой (1884-1931) И. П. Демидов поселился в Темникове. В приданое получил усадьбу недалеко от Темникова в селе Кондровка.

Почётный мировой судья (1902), предводитель дворянства, председатель земской управы (1906) Темниковского уезда Тамбовской губернии. В 1904 году вступил в «Союз освобождения», который впоследствии вошёл в Конституционно-демократическую партию. Вице-председатель Московского общества сельского хозяйства, член редакционного совета газеты «Русские ведомости». В 1909 году он стал масоном, членом лож «Малая Медведица» и «Северная звезда», входил в состав Верховного совета Великого Востока народов России. Член IV Государственной думы от Тамбовской губернии (1912—1917); примыкал к левому крылу кадетов, ратовавшему за более радикальный тактический курс, за объединение демократических сил.

В начале Первой мировой войны организовал передовой санитарный отряд, который возглавила его жена Е. Ю. Демидова. Принимал активное участие в работе и входил в состав Главного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам.

После Февральской революции был назначен комиссаром в Министерство земледелия и комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте. В мае 1917 года на VIII съезде избран членом ЦК партии кадетов. Кандидат в члены Учредительного собрания. Выступал за продолжение войны «до победного конца».

После Октябрьской революции вошёл в Национальный центр, до 1919 года руководил работой его отделения в Киеве. Стоял у истоков создания Шульгинской «Азбуки» — подпольная кличка «Буки». В декабре 1919 года возглавлял делегацию, посланную генералом А. И. Деникиным в Польшу.

Эмиграция 
В 1920 году, не пожелав работать с П. Н. Врангелем, эмигрировал в Париж. В апреле 1920 года на совещании кадетов на квартире барона Б. Э. Нольде выступил с сообщением о «понижении морального и дисциплинарного уровня Добровольческой армии»; вслед за П. Н. Милюковым настаивал на невозможности ведения борьбы в старых формах и на неприемлемости такой фигуры, как П. Н. Врангель.

С апреля 1921 года — сотрудник, а с марта 1924 года — член редакции и помощник редактора газеты «Последние новости». Входил в состав конспиративного «Центра действий», созданного Н. В. Чайковским для руководства антибольшевистской борьбой в России. После раскола в среде парижских кадетов вместе с П. Н. Милюковым образовал Демократическую группу. Затем принял участие в создании Республиканско-демократического объединения. В начале 1920-х годов состоял членом церковно-приходского совета церкви св. Александра Невского в Париже.

Им были написаны: Думы о православии // Современные записки. — 1923. — № 17. (Переиздано: Думы о православии  // Литература русского зарубежья: Антология: В 6 т. / Сост. В. В. Лавров; Под ред. А. Л. Афанасьева. — : Книга, 1990. — Т. 1, кн. 1. — С. 332—338).

В 1940 году после оккупации Парижа эвакуировался вместе с редакцией «Последних новостей» в Аркашон.

Умер от тяжёлой болезни в 1946 году. Похоронен на кладбище Батиньоль в Париже.

Семья 

Его сын Юрий, бывший активным членом Русского Студенческого Христианского движения, умер в Париже бездетным в 1963 году. Другой сын, Игорь Игоревич Демидов, долгие годы возглавлявший в Париже «Русский Красный Крест», умер в 1992 году. Оба похоронены под Парижем на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В Париже живут внуки и правнуки Игоря Платоновича: Мария Игоревна (род. 1932), Игорь Игоревич (род. 1934) со своими сыновьями  — Георгием, Игорем и Александром.

Примечания

Литература 
 Голостенов М. Е. Демидов Игорь Платонович // Политические партии России, конец XIX — первая треть XX века: Энциклопедия. — : РОССПЭН, 1996. — С. 181.
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. — : Российская политическая энциклопедия, 2008. — С. 158—159. — ISBN 978-5-8243-1031-3.

Ссылки 
 Игорь Платонович Демидов на сайте «Хронос»
 Демидов, Игорь Платонович

Игорь Платонович
Выпускники Демидовского лицея
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Уездные предводители дворянства
Редакторы Российской империи
Кадеты
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Персоналии:Белое движение
Русские эмигранты первой волны во Франции
Редакторы Франции
Похороненные на кладбище Батиньоль
Почётные мировые судьи